El nombre Komodo (a veces castellanizado Cómodo)  puede referirse a:

 La Isla Komodo, una isla de Indonesia;
 el dragón de Komodo, el lagarto actual de mayor tamaño en el mundo;
 el Parque Nacional de Komodo;
 Komodo, filme australiano-estadounidense realizado por Michael Lantieri en 1999;
 Komodo, un personaje de historietas, una superheroína de Marvel Comics;
 ActiveState Komodo, un Desarrollo Periférico Integrado para algunos programas y lenguajes de informática;
 Komodo, programa de ajedrez por ordenador;
 Komodo, una canción para danza y música electroacústica de Mauro Picotto.